19-та дивізія – найменування дивізії в збройних силах різних держав

Авіаційні дивізії

СРСР
19-та авіаційна дивізія (СРСР) – авіаційна дивізія СРСР в 1941-1942 роках

Артилерійські дивізії 
 19-я ракетна Запорізька Червонопрапорна орденів Суворова і Кутузова дивізія – артилерійська дивізія СРСР з 1960 року

Кавалерійські дивізії

Моторизовані дивізії

Піхотні дивізії

Німеччина 
 19-та авіапольова дивізія (Третій Рейх) – піхотна дивізія Вермахту в 1943-1944 роках
 19-та піхотна дивізія (Третій Рейх) – піхотна дивізія Вермахту в 1934-1940 роках
 19-та гренадерська дивізія (Третій Рейх) – гренадерська піхотна дивізія Вермахту в 1944 році
 19-та гренадерська дивізія СС (2-га латвійська) – піхотна дивізія Ваффен-CC в 1943-1945 роках
 19-та фольксгренадерська дивізія (Третій Рейх) – фольксгренадерська піхотна дивізія народного ополчення в 1944-1945 роках

Російська імперія 
19-а піхотна дивізія (Російська імперія) – піхотна дивізія Російської імператорської армії в 1833 - 1918 р.

СРСР
 19-а стрілецька дивізія (СРСР) – піхотна дивізія РСЧА з 1922 року. Після розпаду СРСР в 1991 році увійшла до складу Збройних сил Російської федерації 
 19-а гвардійська стрілецька дивізія (СРСР) – піхотна дивізія РСЧА в 1942-1955 роках

Танкові дивізії

Німеччина
 19-та танкова дивізія (Третій Рейх) – танкова дивізія Вермахту в 1940-1945 роках

СРСР
 19-а гвардійська танкова дивізія – танкова дивізія СРСР з 1956 року. Після розпаду СРСР в 1991 році увійшла до складу Збройних сил Білорусі